Arvid Afzelius kan syfta på:

* Arvid Afzelius (1714–1789), svensk kontraktsprost och riksdagsledamot
 Arvid Afzelius (1856–1918), svensk anglist, skolman och läroboksförfattare
 Arvid Afzelius (1857–1923), svensk hudläkare

Se även 
 Arvid August Afzelius